Pułki artylerii noszące numer „37”:

Polskie:
 37 Łużycki Pułk Artylerii Lekkiej w Tarnowskich Górach (1944-1956)
 37 Łużycki Pułk Artylerii w Kędzierzynie-Koźlu (1956-1989) → 37 Ośrodek Materiałowo-Techniczny
 37 Łużycki Pułk Artylerii w Stargardzie Szczecińskim (1989-1994) → 30 Pułk Artylerii Mieszanej

Austro-węgierski:
 37 Pułk Artylerii Dywizyjnej (1894–1908) → Pułk Armat Polowych Nr 37 (1908–1916)